Грамада може да се отнася за:
 грамада – голяма купчина от пръст, камъни и др.
 Грамада, град в област Видин, България
 Грамада (Община Буяновац), село в община Буяновац, Пчински окръг, Сърбия
 Грамада (квартал на Благоевград), квартал на Благоевград, България
 Грамада (планина) (Црквена планина), планина в Западните покрайнини, Сърбия, недалеч от границата с България
 Грамада (обичай), традиционен обичай
 Грамада (поема), поема от Иван Вазов, известна също и с нейния начален стих (Залюбил е млади Камен)
 Грамада (филм), български игрален филм от 1936 г., създаден по едноименната поема от Александър Вазов, племенник на поета
 Йон Грамада (Ion Grămadă) – румънски писател, историк, журналист, офицер (1886-1917)